Don McKinnon ist der Name folgender Personen: 

* Don McKinnon (Rugbyspieler) (* 1955), australischer Rugbyspieler

Siehe auch:
 Donald McKinnon (* 1939), neuseeländischer Politiker